Lenin ou Vladimir Ilitch Ulyanov — líder soviético
 Lenine (cantor) — cantor e compositor brasileiro

Geografia
 Pico Lenine — também chamado de pico Avicena ou monte Kaufman, no Tadjiquistão

Outros
 Prêmio Lenin
 Prêmio Lenin da Paz
 Ordem de Lenin

Ver também

Desambiguações de antropônimos